Csegely (építészet): boltozati elem.
 Csegely (numizmatika): a szögletes fémpénz elnevezése (szemben a kerek érmével).